Вильяфуфре ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 30,1 км². Население — 1140 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Villafufre

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии